Едгар Етелинг (Угарска,  – Енглеска, 12. век) је био краљ  из династије династија Весекс. Био је син Едвард Изгнаник и Агата, супруга Едварда Изгнаника.

Породично стабло

Спољашње везе 

Династија Весекс